Нарезной замок (также называемый замок с нарезкой) — тип замка, который использует множество выемок, чтобы предотвратить непреднамеренное открытие, если ключ вставляется правильно. Правильный ключ имеет зазубрины или выемки, соответствующие отверстиям в замке, позволяя ему свободно вращаться внутри замка. Большие нарезные замки всё еще используются сегодня в Великобритании и Ирландии для внутренних и наружных дверей. В Америке нарезные механизмы широко используются в недорогих замках, замках для шкафов, и других замках с низким уровнем безопасности, так как хорошо продуманная отмычка может успешно открыть широкий спектр нарезных замков.

История 

Нарезной замок является одним из наиболее древних замковых конструкций и до сих пор используются в современном мире. Полагают, что нарезной замок был разработан в Китае. Они распространялись, но, в средние века, когда они достигли Европы, они, в основном, использовались в монастырях, где, поскольку деньги и время не имели значения, их сложность возрастала, но все они имели общую врожденную проблему: при удалении большинства частей ключа, выемки могут быть обойдены.

Конструкция 

В большинстве основных нарезных замках, множество выемок, часто состоящие из вложенных пластин, выступающих наружу, блоки вращения ключа не предназначены для защиты. Нарезные замки могут иметь одну простую выемку, или много сложных с изгибами и сложными выступами; принцип остается тем же. До тех пор пока пазы или щели ключа не будут соответствовать подходящему замку, ключ будет препятствовать и не повернется.

Кроме того, ряд из пазов на каждой стороне ключа имеет предела блокировки ключа, до которой он может быть вставлен. Поскольку ключ проходит в замок через замочную скважину, выемки согласовать с пазами в ключевом профиле, чтобы разрешить или отказать в попадание в цилиндр замка. Хотя это и не общепризнанные обсуждение нарезных замков, это больше относится к замочным работам, таких как личинка или пластинчатый замок.

В двухсторонних замках в центре ключевая ось сплошная  и выступает немного в конце, который входит в отверстие на противоположной стороне замка.  В двустороннем нарезном замке почти всегда имеются абсолютно симметричные зубья. Для одностороннего замка цилиндрический механизм, как правило, расположен в центре. Его цель заключается в обеспечении точки опоры для вращения ключа, и, чтобы помочь правильно согласовать ключ с замком. Ключ соответствуют отверстиям, который соответствуют зазубринам.
Когда правильный ключ вставлен в замок, становится ясно, что он может вращаться вокруг своей оси. Ключ может затем повернуть рычаг, активируя защёлки или скользящий затвор, либо он сам может нажать на защёлку или затвор. В замке двойного действия рычаг фиксации может дополнительно выдвинуть ключ против подпружиненного рычага, который имеет продольно-скользящий затвор.

Замки (устройства)
Механизмы